Un muscle biceps peut désigner :
 le muscle biceps brachial, situé au niveau du bras ;
 le muscle biceps fémoral, situé au niveau de la cuisse.